Wendland – regione storica di incerta localizzazione

Persone
Heinrich Wendland – botanico tedesco
Hermann Wendland – botanico tedesco, figlio di Heinrich Wendland
Johann Christoph Wendland – botanico tedesco, padre de Heinrich Wendland
Paul Wendland – filologo tedesco
Robert Wendland – coinvolto in un caso americano sul diritto alla vita e alla morte.